Суваја може бити:

 Суваја (Варварин), насеље у општини Варварин, Расински округ, Република Србија
 Суваја (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Суваја (Блаце), насеље у општини Блаце, Топлички округ, Република Србија
 Суваја (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Суваја (Босански Петровац), насеље у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Горња Суваја
 Доња Суваја